36 – rok
 36 p.n.e.
 36 (liczba)